Madon – miasto biblijne
 Madon – rzeka we Francji
 Georges Madon – pilot francuski